Урге́нч или Урга́нч () — город в Узбекистане, административный центр и крупнейший город Хорезмского вилаята.

География 
Город расположен в 968 км к западу от Ташкента, в 6 км к западу от берега Амударьи (пристань Чалыш) на канале Шават.

История 
В XVII веке был основан Новый Ургенч (Новоургенч) переселенцами из левобережного Ургенча (на его руинах потом появился Кёнеургенч). В 1929 году город был переименован в Ургенч.

Кёнеургенч расположен на территории Дашогузского велаята Туркменистана. Точное время происхождения заселения неизвестно, однако по некоторым данным считается, что в I веке нашей эры этот город уже существовал. 

С 16 по 22 октября 1979 года, по инициативе Дональда Кнута и Андрея Ершова, при поддержке Академии наук СССР и Академии наук Узбекской ССР, в городе Ургенч состоялся Международный симпозиум «Алгоритмы в современной математике и её приложениях», посвящённый 1100-летию термина «алгоритм».

В день открытия симпозиума состоялась закладка памятника ал-Хорезми. В настоящее время в центре Ургенча ал-Хорезми посвящены созданный сквер и новый памятник.

Население 
По состоянию на 1 января 2019 года, численность населения города — более 200 000 человек. По данному показателю он является восьмым в стране.

Национальный состав города следующий: 90 % населения — узбеки, 5 % — русские, 3 % — казахи, туркмены, корейцы, 2 % — немцы и евреи.

Знаменитые уроженцы 

 Герман, Анна Виктория — советская и польская певица, народная артистка РСФСР.
 Колодяжный, Виктор Викторович — российский чиновник.
 Алиходжаев, Ульмас Сафаевич — актёр театра и кино.

Инфраструктура 
В городе имеются заводы (кормоуборочных машин, хлопкоочистительный, масло-экстракционный, ремонтноэкскаваторный и шиноремонтный), шелкомотальная и швейная фабрики, налажено производство стройматериалов.

Действует Музей современного искусства Узбекистана.

Транспорт 
Есть железнодорожная станция на линии Туркменабад — Бейнеу. Городской транспорт Ургенча представлен автобусами, троллейбусами и маршрутными такси. Имеется уникальная для Средней Азии троллейбусная линия между Ургенчем и Хивой.

Аэропорт Ургенча имеет международный статус и способен принимать все пассажирские воздушные суда. Выполняются регулярные рейсы в Ташкент, Москву («Узбекистон хаво йуллари», «Сибирь»), Санкт-Петербург, Париж, Рим, Милан, а также чартерные рейсы для туристов.

Города-побратимы 
  Актау
  Кёнеургенч
  Сабзевар

Хокимы 

 Одилбек Шоназарович Сапаев,
 Фрунзе Шарипов (врио с 22 октября 2018 в Ургенчском районе),
 Шухрат Абдуллаев (с 3 декабря 2018).

Примечания

Литература 
 Пилявский В. Ургенч и Миздахкан — М., 1947. (Серия «Сокровища зодчества народов СССР»).

Ссылки 
 Портал Хорезма
 БСЭ: Ургенч (город в Узбекской ССР)
 Видеоинтервью Дональда Кнута о поездке на симпозиум в УзССР в 1979 г.

Города Хорезмской области
Хорезм
Хивинское ханство